Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1935/36 werd bij de heren gewonnen door HDM door in de beslissende kampioenswedstrijd te winnen met 4-2 van PW. De wedstrijd werd gespeeld op Houtrust in Den Haag.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district (uitgezonderd het district noord) een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: HDM (West), EMHC (Zuid) en PW (Oost).

Eindstanden

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1935/36

Hockey in 1935
Hockey in 1936
 1935/36